Вита́лий Тара́сов:
 Тарасов, Виталий Георгиевич (1925—1977) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1949).
 Тарасов, Виталий Петрович (1929—2000) — слесарь локомотивного депо станции Тюмень, Герой Социалистического Труда.